Подпалова — женская форма фамилии Подпалов.
 Подпалова, Анастасия Валерьевна (род. 1982) — украинская гандболистка, левая полусредняя.
 Подпалова, Галина Ивановна (1904—1994) — советский и российский востоковед, японист и переводчик, доктор исторических наук, профессор.